Ambohidratrimot (district), een district van Madagaskar
Ambohidratrimot (stad), de hoofdstad van dit district